Saluto (italienisch „Gruß“) steht für
Saluto (Münze), spätmittelalterliche Münze
Saluto romano, Römischer Gruß

Siehe auch:
Salut